Namibisch voetbalelftal (mannen)
 Namibisch voetbalelftal (vrouwen)